Langie ist der Familienname folgender Personen:

 André Langie (1871–1961), Schweizer Bibliothekar und Kryptologe
 Tadeusz Langie (1841–1919), galizischer Landtagsabgeordneter